NGC 519 (другие обозначения — ZWG 385.103, DRCG 7-19, PGC 5182) — эллиптическая галактика в созвездии Кит.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 519 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 519 в группу также входят ещё 22 галактики.

Примечания 

 

0519
Кит (созвездие)
Эллиптические галактики